Переможцем турніру став серб Новак Джокович, який вдруге в сезоні обіграв у фіналі турніру великого шолома Роджера Федерера.

Україну в турнірі представляли Олександр Долгополов, Сергій Стаховський та Ілля Марченко. Долгополов поступився в першому колі австралійцю Сему Гроту, а два інші отримали перемоги, щоб у другому колі зіграти матч між собою. Переміг і потрапив до третього кола Сергій Стаховський. У третьому колі Стаховський поступився Жо-Вілфріду Тсонга з Франції.

Сіяні гравці 

  Новак Джокович (переможець)
  Роджер Федерер (фінал)
  Енді Маррі (чертверте коло)
  Нісікорі Кей (перше коло)
  Стан Вавринка (півфінал)
  Томаш Бердих (четверте коло)
  Давид Феррер (третє коло)
  Рафаель Надаль (третє коло)
  Марін Чилич (півфінал)
  Мілош Раонич (третє коло)
  Жіль Сімон (перше коло)
  Рішар Гаске (чвертьфінал)
  Джон Ізнер (четверте коло)
  Давід Гоффен (третє коло, знявся)
  Кевін Андерсон (чвертьфінал)
  Гаель Монфіс (перше коло, травма ліктя)

<ol start="17">
  Григор Дімітров (друге коло)
  Фелісіано Лопес (чвертьфінал)
  Джо-Вілфрід Тсонга (чвертьфінал)
  Домінік Тім (третє коло)
  Іво Карлович (друге коло)
  Віктор Троїцький (третє коло)
  Роберто Ботіста Агут (четверте коло)
  Бернард Томич (третє коло)
  Андреас Сеппі (третє коло)
  Томмі Робредо (третє коло)
  Жеремі Шарді (четверте коло)
  Джек Сок (друге коло, знявся)
  Філіпп Кольшрайбер (третє коло)
  Томаз Беллуччі (третє коло)
  Гільєрмо Гарсія-Лопес (третє коло)
  Фабіо Фоніні (четверте коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2015 у тенісі